Straume ist der Name folgender Ortschaften in Norwegen:
 Straume (Øygarden), Verwaltungszentrum der Gemeinde Øygarden
 Straume (Bø), Verwaltungszentrum der Gemeinde Bø (Nordland)
 Straume (Bergen), Ortsteil von Bergen (Norwegen)
 Straume – Siedlung in Vaksdal

siehe auch:
 Straumen